Brodnica (stad)
 Brodnica (gemeente in powiat Brodnicki)
 Brodnica (district), de Nederlandse naam voor het powiat brodnicki
 Brodnica (gemeente in powiat Śremski)
 Brodnica (Groot-Polen)